Wilhelm Bergenstråhle kan syfta på bland andra:

* Wilhelm Bergenstråhle (1856–1913), svensk militär
 Wilhelm Bergenstråhle (1871–1949), svensk ämbetsman